El término sinovial hace referencia, en esta enciclopedia, a diferentes estructuras situadas en las articulaciones de los animales vertebrados; lo más habitual es que designe a la membrana sinovial:

bolsa sinovial;
líquido sinovial;
membrana sinovial.